Heyenn ist der Familienname folgender Personen:

 Dora Heyenn (* 1949), deutsche Politikerin (Linke)
 Günther Heyenn (1936–2009), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Heyen (Begriffsklärung)